Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marat Safin e Dušan Vemić che hanno battuto in finale Jan-Ralph Brandt e Thomas Messmer 6-4, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Diego del Río /  Mariano Puerta (quarti di finale)
 Massimo Ardinghi /  Massimo Bertolini (semifinali)

 Nils Holm /  Mathias Huning (quarti di finale)
 Thomas Buchmayer /  Udo Plamberger (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1998